Bone steht für:
 Annaba (früher frz. Bône), algerische Stadt
 Bone (Comic), Serie von Jeff Smith
 Bone (Zeitschrift), Fachzeitschrift zum Knochen- und Mineralstoffwechsel, 
 Bone (Regierungsbezirk), Regierungsbezirk (Kabupaten) in Südsulawesi, Indonesien
 Bone (Reich), Sultanat der Bugis in Südsulawesi
 Bone, Kurzform des Namens der Stadt Watampone
 Bone (Zerbst), Ortsteil von Zerbst/Anhalt in Sachsen-Anhalt
 Bone (Zentral-Amanuban), ein indonesisches Dorf im Distrikt Zentral-Amanuban in Westtimor

Personen:
 Adrián Bone (* 1988), ecuadorianischer Fußballspieler
 Corben Bone (* 1988), US-amerikanischer Fußballspieler
 Dario Bone (* 1990), ecuadorianischer Fußballspieler
 Eduardo Bone (* 1990), ecuadorianischer Fußballspieler
 Eleanor Bone (1911–2001), britische Wicca
 Elvis Bone (* 1983), ecuadorianischer Fußballspieler
 Facundo Boné (* 1995), uruguayischer Fußballspieler
 Hans Bone von Schwerin (1898–1965), hessischer Landrat (CDU)
 Heinrich Bone (1813–1893), deutscher Philologe und Pädagoge
 Henry Bone (1755–1834), englischer Emaillemaler
 Homer Bone (1883–1970), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Jackie Bone (* 1914), britischer Radrennfahrer
 Jesse F. Bone (1916–2006), US-amerikanischer Veterinärmediziner und Science-Fiction-Autor
 Jimmy Bone (* 1949), schottischer Fußballspieler

 Johnnie Bone (1881–1962), schottischer Fußballspieler
 José Bone (* 1989), ecuadorianischer Radrennfahrer
 Kārlis Bone (1899–1941), lettischer Fußballspieler
 Klaus-Dieter Bone (* 1954), deutscher Fußballspieler
 Krayzie Bone (* 1974; eigentlich Anthony Henderson), US-amerikanischer Rapper
 Muirhead Bone (1876–1953), schottischer Radierer, Aquarellmaler und Zeichner
 Oliver Bone (* 1981), kanadischer Segler
 Phyllis Bone (1894–1972), britische Bildhauerin
 Ponty Bone (1939–2018), US-amerikanischer Akkordeonist
 Quentin Bone (1931–2021), britischer Zoologe und Meeresbiologe
 Rainer Diaz-Bone (* 1966), deutscher Soziologe
 Stephan Bone-Winkel (* 1965), deutscher Honorarprofessor und Unternehmer
 Scott Cordelle Bone (1860–1936), US-amerikanischer Politiker
 Tiberiu Bone (1929–1983), rumänischer Fußballspieler
 William Arthur Bone (1871–1938), englischer Chemiker

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bone (Georgia), im Floyd County
 Bone (Idaho), im Bonneville County
 Bone Cave, im Van Buren County, Tennessee
 Bone Crossing, im Phillips County, Montana
 Bone Gap, im Edwards County, Illinois
 Bone Town, im Izard County, Arkansas
 Bone Valley, im Garfield County, Utah

im NRHP gelistete Objekte:
 Bone Mound II, in Oregonia, Ohio, ID-Nr. 74001643
 Bone Stone Graves, in Oregonia, Ohio, ID-Nr. 74001644
 Luke Bone Grocery-Boarding House, in Bald Knob, Arkansas, ID-Nr. 91001275

Siehe auch:
 Bones
 Bohne (Begriffsklärung)
 Bohn
 Bonne (Begriffsklärung)
 Bone Point
 Bowne